Ojstro je ime več naselij v Sloveniji:

 Ojstro, občina Laško
 Ojstro, občina Trbovlje

naselja v Sloveniji